Ривин — еврейская матронимическая фамилия.

 Ривин, Александр Григорьевич (1877—1944) — русский и советский педагог-методист.
 Ривин, Алик (1914—1941) — русский поэт-перформансист.

 Ривина, Анна Валерьевна (род. 1989) — российский общественный деятель, создатель центра «Насилию.нет».

См. также 
 Ривкин